Yost ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Woodruff Yost (1907–1981), US-amerikanischer Diplomat
 Christopher Yost (* 1973),  US-amerikanischer Film-, Fernseh-, Animations- und Comic-Autor
 David Yost (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Dorothy Yost (1899–1967), US-amerikanische Drehbuchautorin
 Ed Yost (1919–2007), US-amerikanischer Ingenieur
 Elvy Yost (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Graham Yost (* 1959), kanadischer Drehbuchautor
 Jacob Yost (1853–1933), US-amerikanischer Politiker
 Jacob Senewell Yost (1801–1872), US-amerikanischer Politiker
 Michel Yost (1754–1786), französischer Klarinettenvirtuose und Komponist
 Tibor Yost (1896–1968), ungarischer Drehbuchautor

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Yost (Ohio)
 Yost (Oklahoma)
 Yost (Utah)
 Yost (Virginia)

Siehe auch:
 Jost